Vitesse kwam in het seizoen 1983/1984 voor het vierde jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1983/'84 voor het tweede seizoen op rij onder leiding van trainer Leen Looijen; hij werd vervangen door Henk Hofstee die vanaf 19 februari 1984 op de bank zat.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de 11e plaats met 32 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich niet voor de nacompetitie. Remco Boere werd topscorer van de Eerste divisie met 27 goals.
In de KNVB beker verloor Vitesse in de eerste ronde van MVV Maastricht.

In de competitie bezochten gemiddeld 2.144 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1983/84
 KNVB beker 1983/84

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1983/84